Page kan syfta på

 Pagefrisyr – en typ av frisyr
 Page (yrke) – en yngre manlig tjänare vid ett furstligt eller adligt hov, numera även vid vissa parlament
 Page (musikgrupp) – en svensk grupp som spelar syntpop
 SDS-PAGE – en teknik för att separera proteiner efter storlek utifrån deras elektroforesrörlighet

Personer
 Jimmy Page (1944–), gitarrist för Led Zeppelin
 Ellen Page (1987–), kanadensisk skådespelerska

Geografi

Antarktis 

 Page (udde),

USA 

 Page, West Virginia, ort, Fayette County, 
 Page, North Dakota, ort, Cass County, 
 Page, Nebraska, ort, Holt County, 
 Page, Arizona, ort, Coconino County,

Se även
 Page County, Iowa
 Page County, Virginia